Асагое Сінобу і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли переможниці турніру Олена Лиховцева і Віра Звонарьова.

Лиховцева і Звонарьова виграли титул, у фіналі перемігши Емілі Луа і Барбора Стрицова з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

2006